Терновой Володимир Харитонович (1921—1992) — лейтенант РА, Герой Радянського Союзу.
 Терновой Петро Іванович (1914—1984) — старший сержант РА, Герой Радянського Союзу.
 Терновой Руслан Андрійович (* 2001) — російський стрибун у воду.
 Терновой Сергій Костянтинович (* 1948) — знавець в області променевої діагностики, засновник рентгенівської комп'ютерної томографії в СРСР і Росії.

Також 
 Терновий